

Cinema 
 Marriage – film muto del 1918 diretto da James Kirkwood
 Marriage – film muto del 1927 diretto da Roy William Neill
 Marriage – film del 2014 diretto da Katerina Philippou-Curtis

Letteratura 
 Marriage – romanzo di H. G. Wells del 1912
 Marriage – poesia di Gregory Corso

Musica 
 Marriage – album degli Attack in Black del 2007
 Marriage – album dei Deen del 2012

Pagine correlate 
The Marriage
Mariage